Joan Harrison (zwemster)
 Joan Harrison (scenarioschrijver)